Ю́рий Соро́кин:
 Сорокин, Юрий Александрович (1936—2009) — российский психолингвист.
 Сорокин, Юрий Алексеевич (род. 1957) — российский историк, профессор ОмГУ.
 Сорокин, Юрий Валентинович (1946—2008) — советский и российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр.
 Сорокин, Юрий Валерьевич (род. 1972) — военный, Герой Российской Федерации.
 Сорокин, Юрий Иванович (1927—2013) — советский и российский гидробиолог.
 Сорокин, Юрий Сергеевич (1913—1990) — советский лингвист, историк языка.